Шахматово:

 Шахматово — село в Шадринском районе Курганской области.
 Шахматово — усадьба поэта А. А. Блока в Солнечногорском районе Московской области.
 Шахматово — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Шахматово — деревня в Княгининском районе Нижегородской области.
 Шахматово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Шахматово — деревня в Чебаркульском районе Челябинской области.
 Шахматово — железнодорожная платформа Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области.
 Шахматово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.